Die DDR-Oberliga 1964/65 war die 16. Auflage der höchsten Spielklasse der DDR. Meister wurde zum vierten Mal der ASK Vorwärts Berlin, der damit zum alleinigen Rekordmeister der DDR wurde. Die Saison begann am 9. August 1964 und endete am 6. Juni 1965.

Vor der Saison 

Rein geografisch gesehen war die Oberliga zum Saisonstart so ausgeglichen wie seit Jahren nicht mehr. Immerhin sechs der 14 Oberligisten kamen aus den nördlichen und mittleren Bezirken. „Nur noch“ acht kamen aus den südlichen Bezirken. Der Bezirk Neubrandenburg war zum ersten (und im Endeffekt auch zum letzten) Mal in der höchsten Fußballklasse vertreten. Dagegen stellte der Bezirk Halle zum ersten Mal keinen Oberligavertreter.

Saisonverlauf 
Nachdem Vorwärts Berlin zwei Jahre nicht entscheidend ins Meisterschaftsrennen eingreifen konnte, sicherten sich die Armeefußballer dieses Mal bereits zwei Spieltage vor Schluss ihren vierten Meistertitel. Damit zog Vorwärts an Wismut Aue vorbei und war nun der alleinige DDR-Rekordmeister. Auf dem zweiten und dritten Platz folgten die Meister der Vorjahre Motor Jena (Meister 1963) und Chemie Leipzig (Meister 1964), wobei lediglich Jena den Berlinern dauerhaft ernsthafte Konkurrenz bot. Der SC Leipzig kam mit seinem vierten Platz erneut hinter dem Stadtrivalen Chemie Leipzig ins Ziel.

Der Abstiegskampf wurde dagegen erst am letzten Spieltag endgültig entschieden. Nachdem das Überraschungsteam des Vorjahres Motor Steinach vorzeitig als Absteiger feststand, gipfelte die Entscheidung um den verbleibenden Abstiegsplatz in einem direkten Duell zwischen dem SC Neubrandenburg und Dynamo Dresden am letzten Spieltag. Zuhause setzten sich die Dresdner mit 5:3 gegen den Konkurrenten aus dem Norden durch. Sowohl Neubrandenburg als auch Steinach stiegen danach nie wieder in die Oberliga auf.

Die Saison wurde zwischen September und November 1964 für fast zwei Monate unterbrochen aufgrund der Abstellung von Spielern für die DDR-Olympiaauswahl, die an den Olympischen Sommerspielen 1964 in Tokio teilnahm. Die spielfreie Zeit wurde mit dem Olympia-Pokal überbrückt, an dem alle 14 Oberligisten mit ihren verbliebenen Spielern teilnahmen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Statistik

Die Meistermannschaft

Tore 

In den 182 Punktspielen fielen 529 Tore, im Schnitt 2,91 pro Spiel. Die höchsten Siege feierte Chemie Leipzig gegen den SC Neubrandenburg und Motor Steinach mit jeweils 6:0.

Bernd Bauchspieß von Chemie Leipzig wurde zum dritten Mal Torschützenkönig der Oberliga, nachdem er den Titel bereits 1959 und 1960 als Spieler der BSG Chemie Zeitz gewonnen hatte. Vorher war es noch keinem Spieler gelungen, dreimal Torschützenkönig zu werden.

Zuschauer 
Insgesamt sahen 1.767.500 Zuschauer die 182 Oberligaspiele, das ergibt einen Schnitt von 9.712 Zuschauern pro Spiel. Mit 45.000 Besuchern fand das Spiel SC Karl-Marx-Stadt – Dynamo Dresden am 16. August 1964 im Ernst-Thälmann-Stadion das größte Interesse. Den höchsten Zuschauerschnitt verzeichnete Dynamo Dresden mit 20.846, vor Chemie Leipzig (14.538) und Karl-Marx-Stadt (14.308). Am wenigsten Zuschauer kamen zu den Spielen von Dynamo Berlin (4.038). Aber auch die Spiele des Meisters Vorwärts waren mit 6.923 Zuschauern (viertschlechtester Schnitt) relativ schlecht besucht.

Fußballer des Jahres 
Horst Weigang vom SC Leipzig wurde nach der Saison zum Fußballer des Jahres 1965 gewählt. Der Torhüter verwies Dieter Erler (der zwei Jahre später diese Ehrung erhielt) und Manfred Walter vom Stadtrivalen Chemie auf die Plätze.

FDGB-Pokal 
Der FDGB-Pokal wurde in dieser Spielzeit von Aufbau Magdeburg gewonnen. Die Magdeburger verteidigten damit ihren Titel aus der Vorsaison. Im Finale besiegten sie den Vize-Meister aus Jena mit 2:1.

Internationale Wettbewerbe 
Erneut kamen die ostdeutschen Teilnehmer in den jeweiligen Europapokalwettbewerben nicht über ihre ersten Gegner hinaus. Chemie Leipzig scheiterte im Europapokal der Landesmeister an Győri Vasas ETO, Aufbau Magdeburg im Europapokal der Pokalsieger an Galatasaray Istanbul und der SC Leipzig im Messestädte-Pokal am Wiener Sport-Club. Lediglich im International Football Cup waren die DDR-Vertreter erfolgreich. Von den vier Teilnehmern SC Leipzig, Empor Rostock, Vorwärts Berlin und SC Karl-Marx-Stadt gewannen Leipzig, Rostock und Karl-Marx-Stadt ihre Vorrundengruppen. Der SC Leipzig schaffte es bis ins Finale und unterlag dort Polonia Bytom.

Siehe auch 
 DDR-Fußball-Liga 1964/65

Weblinks 
 Daten zur Oberliga. rsssf.com
 Daten zur Oberliga. fussballdaten.de

Einzelnachweise 

1964/65
Fußballsaison 1964/65